Prinz Sigismund ist der Name folgender Personen:

 Sigismund von Preußen (1896–1978), deutscher Prinz, Mitglied des Hauses Hohenzollern

Prinz Sigismund ist der Name folgender Schiffe:

 Prinz Sigismund, Schiff der AG Neptun (Stapellauf 1902), siehe Prinz Eitel Friedrich (Schiff, 1902)#Schwesterschiff Prinz Sigismund
 Prinz Sigismund, Schiff der AG Weser (Stapellauf 1903), siehe Prinz Waldemar (Schiff, 1903)#Schwesterschiff Prinz Sigismund